Rancho Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho Guadalupe, Querétaro Arteaga, ort, Cadereyta de Montes, 
 Rancho Guadalupe, Oaxaca, ort, San José Tenango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar